Тара́ф (,  от  — группа людей) — молдавский и румынский вид народного инструментального ансамбля, известный с XVI века и широко распространившийся с XVIII века. Основу тарафа традиционно составляют музыканты лэутары. Традиционные инструменты — скрипка (ведущий инструмент), кобза, цимбалы, най, бубен, позднее стали применяться контрабас, виолончель и другие инструменты. Репертуар включает песенные и танцевальные мелодии, народные пьесы типа концертных фантазий, исполняемые на вечеринках, свадьбах, во время народных гуляний и других празднеств.

Основными принципами тарафных музыкантов считаются коллективная импровизационность и виртуозное соревнование участников между собой.

Один из известнейших тарафов — цыганский ансамбль «Тараф де Хайдукс» из Румынии. Также хорошо известен заслуженный коллектив Молдавской филармонии «Флуераш».

См. также 
 Троисти музыкы — украинский и белорусский вид инструментального ансамбля

Примечания

Ссылки 
 Радиопрограмма о тарафах в Трансильвании (скачать).

Музыка Молдавии
Музыка Румынии